Александр Фетисов:
 Фетисов, Александр Борисович (род. 1967) — глава города Самара.
 Фетисов, Александр Трофимович (1908—1942) — советский журналист, писатель.